Pražan nebo pražan má více významů: 
 Pražan, Pražák – obyvatel Prahy
 pražan – stoupenec pražského svazu za husitských dob
 pražský chléb – typ kváskového chleba
 Pražan (pivo) – značka piva vařená v holešovickém pivovaru

Externí odkazy